Премия Лоренса Оливье за лучшую женскую роль второго плана () — британская награда, присуждаемая , в качестве признания профессиональных достижений в сфере театра. Была создана в 1976 году и переименована в 1984 году в честь великого британского актёра.

В 1976 году, с 1985 по 1990 годы, в 1996, 1998 и 1999 годах, в 2003 году, с 2005 по 2009 годы, и в 2012 году премия вручалась в совместной номинации «Лучшая роль второго плана». С 1977 по 1984 годы, с 1991 по 1995 годы, в 1997 году, с 2000 по 2002 годы, в 2010 и 2011 годах и c 2013 года номинация разделялась на две категории: «Лучшая мужская роль второго плана» и «Лучшая женская роль второго плана»; подобное разделение происходит, когда число выбранных номинантов превышает пять человек.

За все время существования премии ее получили 27 актрис. Актриса Лиз Карр — последняя на данный момент обладательница премии, она получила ее за роль доктора Эммы Брукнер в пьесе «Обычное сердце». Актриса Марсия Уоррен — абсолютная рекордсменка в номинации «Лучшая женская роль второго плана» и по количеству полученных наград, и по количеству номинаций: она является двукратной обладательницей премии за роли в мюзиклах «Выход на сцену» и «Скромный мальчик», а также четырёхкратной номинанткой на премию в данной категории.

Победители и номинанты 
В расположенных ниже таблицах находятся имена победителей и номинантов на премию Лоренса Оливье в категории «Лучшая актриса вспомогательного состава»

1970-е

1980-е

1990-е

2000-е

2010-е

2020-е

Статистика

Лауреаты нескольких наград

Многократные номинанты на премию 
В таблицах полужирным золотым шрифтом отмечены годы, в которые номинанты становились обладателями премии.

См. также 
 Премия «Тони» за лучшую женскую роль второго плана в пьесе

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт премии Лоренса Оливье 

Премия Лоренса Оливье
Награды актрисам